Gordon Anderson (1897–1958) – australijski polityk
 Gordon Anderson (1922–2013) – nowozelandzki krykiecista
 Gordon Anderson – kanadyjski żeglarz, medalista mistrzostw świata w klasie Finn w 1998
 Gordon Stewart Anderson (1958–1991) – kanadyjski pisarz
 Gordon Anderson – brytyjski reżyser telewizyjny